A Stolen Identity – cortometraggio del 1913 diretto da Edwin August
A Stolen Identity – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem